Tiergartenbach ist ein Gewässername:

 Tiergartenbach (Gersbach), rechter Zufluss des Gersbachs (in zwei Armen zur Wehra) in Gersbach, Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Tiergartenbach (Hafenlohr), periodischer Oberlauf deŕ Hafenlohr bis Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Tiergartenbach (Olewiger Bach), linker Zufluss des Olewiger Bachs am Beginn von dessen letztem Namensabschnitt Altbach zwischen Olewig und Heiligkreuz, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Tiergartenbach (Sodenbach), linker Zufluss des zuvor Krähenbach, danach zunächst Bettelmühlbach genannten Sodenbachs  (zur Schwarzach, zur Donau bei Riedlingen) bei Herbertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Tiergartenbach (Zwickauer Mulde), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde bei Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Tiergartengraben